Fontanus ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:

 Gaius Vindicius Fontanus, römischer Offizier (Kaiserzeit)

Siehe auch:
 Fons (Mythologie)